Distriktsåklagare kan syfta på:

 Distriktsåklagare (Sverige)
 Distriktsåklagare (Tyskland)
 Distriktsåklagare (USA)